

Оконто-Фоллс — місто, штат Вісконсин
 Оконто-Фоллс — місто, штат Вісконсин

Див. також 
 Оконто-Фолс